Нюрнберг 1896 — одно из крупных шахматных соревнований XIX века с участием ряда сильнейших шахматистов мира, проходило с 20 июля по 9 августа. 

1. Эм. Ласкер — 13½ очков из 18; 2. Г. Мароци — 12½; 3—4. Г. Пильсбери, 3. Тарраш — по 12.

Таблица

Литература

Ссылки 
 Партии турнира  на сайте www.pgnmentor.com

Нюрнберг (шахматный турнир)
1896 год в шахматах
Июль 1896 года
Август 1896 года